

Patronyme 

 Emily Collinge (1988-), athlète anglaise ;
 Patricia Collinge (1892-1974), actrice irlandaise ;
 Ross Collinge (1944-), rameur d'aviron néo-zélandais.

Divers 
 (142757) Collinge, un astéroïde.